Esparbès ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 François d’Esparbès de Lussan († 1628), französischer Aristokrat und Militär, Marschall von Frankreich
 Joseph Henri Bouchard d’Esparbès de Lussan (1714–1788), französischer Militär und Diplomat 
 Paul Esparbès (* 1900; Todesdatum unbekannt), französischer Mittelstreckenläufer